Pylai (griechisch , lateinisch Pylae) ist in der antiken Geographie:

 Ort an der Propontis, heute Yalova in der Türkei
 Kilikia Pylai bzw. Pylae Ciliciae, die Kilikische Pforte
 Sarmatikai Pylai („sarmatische Pforte“), heute die Darialschlucht in Georgien